Hołd pruski 1525
 Hołd pruski – obraz olejny Jana Matejki
 Hołdy pruskie 1469–1641